Luis de Velasco peut désigner :
 Luis de Velasco (1511-1564), second vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Luis de Velasco (1534-1617), vice-roi de Nouvelle-Espagne et Vice-roi du Pérou ;
 Luis de Velasco (~1530-1606), peintre actif à Tolède.